Eretz nebo Aretz () je hebrejské slovo pro „zemi“ (s určitým členem, Ha Aretz ( „země“)

Může odkazovat zejména na:
 HaAretz HaMuvtahat, „Země Zaslíbená“
 Erec Jisra'el, Země izraelská
 Haarec, původně Hadashot Ha'Aretz „News of the Land“, izraelské noviny
 Eretz.cz, internetový zpravodajský portál se zaměřením na Izrael

Jako příjmení:
 Gerd Aretz, německý umělec
 Fridža Zo'arec, izraelský politik

Související články 
 Am ha'aretz, „lidé země“, tedy „domorodci“ nebo „pohané“
 Erec (rozcestník)